Altamirano steht für folgende geographischen Objekte:

 Altamirano (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Altamirano (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Municipio Altamirano, Gemeinde in Chiapas, Mexiko
 Ciudad Altamirano, Stadt in Guerrero, Mexiko

Altamirano ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Altamirano Orrego (1922–2019), chilenischer Politiker
 Carlos Aníbal Altamirano Argüello (1942–2015), ecuadorianischer Geistlicher, Bischof von Azogues
 Collin Altamirano (* 1995), US-amerikanischer Tennisspieler
 David Israel de la Torre Altamirano (* 1972), ecuadorianischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Quito
 Federico Ling Altamirano (1939–2014), mexikanischer Diplomat und Politiker
 Félix Altamirano (* 1950), mexikanischer Kanute
 Fernando Altamirano (1848–1908), mexikanischer Arzt und Naturwissenschaftler
 Francisco Gómez de Altamirano y de Elizondo (1796–1838), salvadorianischer Politiker
 Gabriel Altamirano (* 1946), mexikanischer Schwimmer
 Héctor Altamirano (* 1977), mexikanischer Fußballspieler
 Ignacio Manuel Altamirano (1834–1893), mexikanischer Schriftsteller und Politikers
 Luis Altamirano (1876–1938), chilenischer General und Politiker
 Luis María Altamirano y Bulnes (1887–1970), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Morelia

 Roberto Altamirano (* 1944), mexikanischer Kanute

Siehe auch:
 Cabo Altamirano
 Manlio Fabio Altamirano